Borgman steht für:
 Borgman (Film), niederländischer Spielfilm aus dem Jahr 2013

Borgman ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Borgman (* 1995), schwedischer Eishockeyspieler
 Iwan Iwanowitsch Borgman (1849–1914), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Jim Borgman (* 1954), US-amerikanischer Comiczeichner
 Stacey Borgman (* 1975), US-amerikanische Ruderin

Siehe auch:
 Borgmann
 Borkman